Стафилиниды-синекрылы () — род жуков из семейства стафилинид и подсемейства Paederinae. В крови представителей содержится раздражающее вещество, вызывающее на коже человека экземоподобные дерматиты.

Описание 
Это жуки средних размеров, всего от 7 до 10 мм длиной и шириной около миллиметра. Четвёртый сегмент челюстных щупиков очень короткий, шиловидный, едва заметный. Тело морщинистое.

История и токсичность 
Взрослые насекомые являются носителями ядовитого алкалоида педерина, который содержится у них в гемолимфе. Это вещество вызывает у человека воспалительное поражение кожи — дерматит. Вещество может попасть на кожу, если прихлопнуть или придавить жука каким-либо голым участком кожи рук, ног или просто после соприкосновения с жуком. В результате попадания яда участок кожи краснеет, опухает и зудит.

Случаи дерматита, вызванного Paederus, зарегистрированы в Африке, Азии и Южной Америке. Жук вида Paederus fuscipes содержит в себе 0,025% этого алкалоида.

С давних времён экстракт жуков Paederus использовался китайцами с конца 739 года, как жаропонижающее, избавление от носовых полипов и кольчатых червей.

Экология 
Взрослых жуков можно приманивать искусственным светом. Время лёта жуков весной и ранним летом.

Живут во влажных местностях, а именно по берегам водоёмов и на болотистых лугах.

Личинки и имаго — хищники, охотящиеся в основном на маленьких насекомых и других членистоногих, включая вредителей культурных растений.

Развитие 
Самка откладывает яйца по отдельности  во влажные субстанции; инкубация длится от 3 до 19 дней.

Систематика

Виды 
Некоторые виды:
 Paederus austriacus Schrank, 1781
 Paederus baudii Fairmaire, 1859
 Paederus clavicornis Lentz, 1856
 Paederus haematoderus Gemminger & Harold, 1868
 Paederus melanurus Aragona, 1830
 Paederus pelikani Reitter, 1884
 Paederus ragusai Adorno & Zanetti, 1999
 
 Paederus verbasci Schrank, 1798

Примечания

Ссылки 
 Стафилиниды-синекрылы (Staphylinidae: Paederus) как источник лекарства

Paederinae
Роды жесткокрылых